Janita serrata är en ringmaskart som beskrevs av Lommerzheim 1979. Janita serrata ingår i släktet Janita och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
serrata